Let Yourself Go, single de 1703
Let Yourself Go, single de 808 State
Let Yourself Go, single de 95 North
Let Yourself Go, album de Banu Gibson
Let Yourself Go, single de Beatfeast
Let Yourself Go, single de DJ Boomer
Let Yourself Go, single de DJ Jean & Peran
Let Yourself Go, single de DJ Mastergroove
Let Yourself Go, single de Dj Paperboy
Let Yourself Go, single de El Bruto
Let Yourself Go, single de Geore Shaw & Jetstream
Let Yourself Go, single de Glowball
Let Yourself Go, chanson de Green Day
Let Yourself Go, single de Groove Gangster
Let Yourself Go, single de Judi Silvano
Let Yourself Go, single de Kooley "C"
Let Yourself Go, album de Kristin Chenoweth
Let Yourself Go, single de Ledernacken
Let Yourself Go, single de L's House
Let Yourself Go, single de L.W.S.
Let Yourself Go, album de Mark Murphy
Let Yourself Go, single de Master Freakz
Let Yourself Go, single de Q-Sound
Let Yourself Go, single de Rob Rives
Let Yourself Go, album de Shelley Burns
Let Yourself Go, album de Sybil Lynch
Let Yourself Go, single de T-Connection
Let Yourself Go, single de The Gang
Let Yourself Go, single de Tranquil
Let Yourself Go, single de WestBam